Бёггильд - фамилия:

 Бёггильд, Вальдемар  (1893—1943) — датский гимнаст.
 Бёггильд, Ове Бальтазар (1872—1956) — датский учёный-минералог.